Falkenburk () (v překladu Sokolí hrad) může být:
 Starý Falkenburk – pozůstatky strážního hradu na vrchu Sokol v Lužických horách
 Nový Falkenburk – veřejnosti nepřístupný zámek v Jablonném v Podještědí v okrese Liberec
 Falkenburg (Ganderkesee) – část obce Ganderkesee nedaleké Brém v okrese Oldenburg v Dolním Sasku v Německu
 Falkenburg (Irdning-Donnersbachtal) – část obce Irdning-Donnersbachtal v okrese Liezen ve Štýrsku v Rakousku
 kapucínský klášter Irdning, též nazývaný Kloster Falkenburg, v lokalitě Falkenburg v obci Irdning-Donnersbachtal v Rakousku
 Złocieniec (dříve Falkenburg, Landkreis Dramburg, Pommern), město v okrese Drawsko v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Valkenburg aan de Geul, obec v provincii Limburg v Nizozemsku
 von Falkenburg, šlechtický přídomek odkazující na Valkenburg aan de Geul
 Falken, zřícenina hradu u města Burladingen v zemském okrese Zollernalb v Bádensko-Württembersku v Německu
 Falkenburg (Seligenthal), zřícenina hradu u vesnice Seligenthal, části obce Floh-Seligenthal v zemském okrese Šmalkaldy-Meiningen v Durynsku v Německu
 Falkenburg (Pfalz), zřícenina hradu na území obce Wilgartswiesen v zemském okrese Jihozápadní Falc v Porýní-Falci v Německu
 Falkenburg (Detmold), zřícenina hradu v části Berlebeck města Detmold v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu
 Reichenstein (Trechtingshausen), hrad na území obce Trechtingshausen ve Středním Porýní v Porýní-Falci v Německu
 Falkenburg (Kyffhäuser), zřícenina hradu na území části Rottleben obce Kyffhäuserland v zemském okrese Kyffhäuser v Durynsku v Německu
 Falkenburg (Weimar) je bývalá citadela ve Výmaru v Durynsku v Německu
 Falkenburg (příjmení)
 Robert Falkenburg, americko-brazilský tenista
 Gerhard Falkenburg, nizozemský humanista z 16. století
 Brigitte Falkenburg, německá filosofka
 Marie Luisa Albertina Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburská, hesensko-darmstadtská princezna

Podobné názvy 
 Falkenštejn – skalní hrad v okrese Děčín nedaleko Jetřichovic
 Falkenstein (rozcestník)
 Valkenburg
 Valkenburgh
 Valckenburgh
 Falkenberg
 Falkenburger